Höltystraße bezeichnet folgende nach dem Dichter Ludwig Hölty benannten Straßen

 Höltystraße (Hannover), historische Straßenabschnitt im Zuge der Hildesheimer Straße in Hannover
 Höltystraße (Neustadt am Rübenberge), Straßenname im Verlauf der Landesstraße L 191 in Neustadt am Rübenberge, Niedersachsen